Mongin Contaut était secrétaire du duc de Bourgogne, retenu en 1449 comme clerc ordinaire et à gages pour occuper l'office de Gérard Margotet, clerc aux honneurs dès qu'il viendrait à vaquer, clerc du conseil ducal en 1453, et enfin clerc ordinaire de la cour des comptes.

Biographie 
Seigneur de Mimeure lès Arnay-le-Duc, il fut pourvu d'un office de maître ordinaire en . Le , le duc Charles le Téméraire le nomme maître des comptes à vie – maintenu en fonction par Louis XI – Mongin Contaut ne put cependant accéder à la présidence de la Chambre des Comptes à son tour, et contrairement aux anciennes coutumes de la Chambre des comptes, il fut supplanté dans cet office par André Brenon, notaire et secrétaire du roi Louis XI. Cette dérogation aux anciennes coutumes de la Chambre des Comptes fut sans doute inspirée par les agents du Roi, désireux de mettre à la tête de cette importante compagnie un homme dévoué aux intérêts de la couronne.

À la disgrâce d’André Brenon, Mongin Contaut dut être rétabli dans ses droits car il est expressément qualifié de conseiller et président à la Chambre des Comptes dans des lettres patentes sur arrêt du conseil du . Lettres relatives à un procès qu'il a eu contre un certain Philibert Dupuy. Et il exerça ses fonctions attachées à ce titre jusqu'à sa mort, arrivée peu avant le mois de .

On sait en outre qu'honoré de la faveur et confiance des deux derniers ducs, Mongin Contaut, reçut de Philippe le Bon des lettres d'anoblissement en 1460, et qu'en 1473, Charles le Téméraire l'envoya au Comté de Ferrette pour prendre connaissance des Comptes des receveurs de ce pays nouvellement acquis de Sigismond, duc d’Autriche. Il servit, par ailleurs, tout aussi fidèlement Louis XI qui lui fit don du greffe du Parlement de Bourgogne avec permission de la faire exercer par procuration.

Mongin Conteau, par son ralliement à Louis XI acquit la seigneurie de Mimeure de Claudine de Thoisy, fille du dernier seigneur de cette lignée Hugues de Thoisy. Il fit reconstruire le château avec cinq tours et remettre en état fossés et pont-levis.

Références

Voir aussi 
 Mongin II Contaut, son fils.

Magistrat de la Chambre des comptes
Décès en 1488